Río Indio puede referirse a:

 Río Indio, en la provincia de Coclé, Panamá;
 Río Indio, en la provincia de Colón, Panamá;
 Río Indio, en Puerto Rico.